Kanadyjskie Kluby piłkarskie z Vancouver:
 Vancouver Whitecaps (1973–1984) 
 Vancouver Whitecaps (1986–2010) 
 Vancouver Whitecaps FC – występuje w Major League Soccer